Aragóniai Izabella francia királyné (1247–1271), I. (Hódító) Jakab aragón király lánya
Aragóniai Izabella villenai úrnő (1280 körül–1301), II. (Aragóniai) Jakab mallorcai király lánya
Aragóniai Izabella német királyné (1305–1330), II. (Igazságos) Jakab aragón király lánya
Aragóniai Izabella urgelli grófné (1380–1424), IV. (Szertartásos) Péter aragón király lánya
Aragóniai Izabella portugál királyné (1470–1498), I. (Katolikus) Izabella kasztíliai királynő és II. (Katolikus) Ferdinánd aragón király lánya
Aragóniai Izabella milánói hercegné (1470–1524), II. (Aragóniai) Alfonz nápolyi király lánya